Jevgenij Vladimirovič Zimin (), ruski hokejist, * 6. avgust 1947, Moskva, Sovjetska zveza, † 28. december 2018, Moskva.

Zimin je bil v sovjetski ligi dolgoletni igralec kluba Spartak Moskva, skupno je na 315-ih prvenstvenih tekmah dosegel 175 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je prav tako osvojil dve zlati medalji. Za reprezentanco je nastopil na 71-ih tekmah, na katerih je dosegel 27 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki